Burnley FC (celým názvem: Burnley Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Burnley v nemetropolitním hrabství Lancashire. Založen byl v roce 1882. Od sezóny 2022/23 hraje druhou nejvyšší anglickou ligovou soutěž EFL Championship.

Burnley se stalo v letech 1921 a 1960 dvakrát ligovým šampiónem. V roce 1914 vyhrálo mužstvo FA Cup. Jde o jedno z pěti mužstev, které ve své historii vyhrálo všechny čtyři profesionální divize anglického fotbalu. Dalšími jsou Wolverhampton Wanderers, Preston North End, Portsmouth a Sheffield United.

Burnley většinu své historie strávilo v prvních dvou divizích. Mezi léty 1976 až 2009 ale chybělo mezi naprostou elitou. V letech 1985 až 1992 působilo až v nejnižší soutěži Football League. V roce 1987 se těsně vyhnulo sestupu do Conference. Od roku 2000 do roku 2009 působil klub v druhé divizi, než se mu podařilo proklouznout z play off do nejvyšší soutěže Premier League, ale po jediné sezóně opět sestoupil zpět. V sezoně 2013/14 postoupil opět do Premier League.

Mezi nejznámější příznivce klubu patří/patřili např.: Charles, princ z Walesu, korunní princ britského trůnu nebo bývalý libyjský diktátor Muammar Kaddáfí. Princ Charles město navštěvoval pravidelně a věnoval se osobnímu zájmu o regeneraci a rozvoj oblasti. Jeho charity podporovali  řadu projektů v rámci města.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Turf Moor s kapacitou 22 546 diváků.

Získané trofeje 

 First Division / Premier League ( 2× )
 1920/21, 1959/60
 FA Cup ( 1× )
 1914
 Community Shield ( 1× )
 1973
 Anglo-Scottish Cup ( 1× )
 1978/79

Soupiska 
K 31. lednu 2021

Hráči na hostování

Významní hráči 
 Jimmy Adamson (1947–1964)
 Jimmy McIlroy (1950–1963)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1888–1892: Football League
 1892–1897: Football League First Division
 1897–1898: Football League Second Division
 1898–1900: Football League First Division
 1900–1913: Football League Second Division
 1913–1930: Football League First Division
 1930–1947: Football League Second Division
 1947–1971: Football League First Division
 1971–1973: Football League Second Division
 1973–1976: Football League First Division
 1976–1980: Football League Second Division
 1980–1982: Football League Third Division
 1982–1983: Football League Second Division
 1983–1985: Football League Third Division
 1985–1992: Football League Fourth Division
 1992–1994: Football League Second Division
 1994–1995: Football League First Division
 1995–2000: Football League Second Division
 2000–2004: Football League First Division
 2004–2009: Football League Championship
 2009–2010: Premier League
 2010–2014: Football League Championship
 2014–2015: Premier League
 2015–2016: Football League Championship
 2016– : Premier League

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v evropských pohárech

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

  

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1882